Graues Kloster (auch: Graukloster) ist in manchen Städten Norddeutschlands, in Skandinavien und im Baltikum die Bezeichnung für ein Kloster der Franziskaner, die aufgrund der Farbe ihrer Kutten auch als Graue Mönche bezeichnet wurden (vgl. englisch Greyfriars).

Dazu gehören in Deutschland:
 Franziskanerkloster Soest „Graues Kloster Soest“
 Graues Kloster (Berlin) und das 1574 in dessen Gebäude eingerichtete
 Gymnasium zum Grauen Kloster
 Graues Kloster in Greifswald, heute Teil des Pommerschen Landesmuseums, siehe Franziskanerkloster Greifswald
 Graukloster in Husum, heute Schloss vor Husum
 Graukloster (Schleswig) (St. Paul) in Schleswig, heute Rathaus 
 Graues Kloster in Wismar, die heutige Große Stadtschule Wismar